Заямновский сельский Совет — сельский Совет на территории Столбцовского района Минской области Республики Беларусь.

История 
Заямновский сельский Совет образован в 1962 году.

Состав 
Заямновский сельсовет включает 11 населённых пунктов:
 Артюхи — деревня.
 Боханы — деревня.
 Задворье — деревня.
 Заямное — агрогородок.
 Конколовичи — деревня.
 Кучкуны — деревня.
 Отцеда — деревня.
 Слобода — агрогородок.
 Стецки — деревня.
 Яблоновка — деревня.
 Ячное — деревня.

Производственная сфера 
 Частное дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие "Профи-Агроцентр"

Социально-культурная сфера 
 Учреждения образования и дошкольные учреждения: Заямновский детский сад, Учреждение образования «Заямновская государственная общеобразовательная школа», Учреждение образования «Слободская базовая школа»
 Медицинское обслуживание: Заямновский фельдшерско-акушерский пункт, Засульская врачебная амбулатория, Слободской фельдшерско-акушерский пункт, Яблоновский фельдшерско-акушерский пункт
 Учреждения культуры и спорта: Ячновский сельский клуб-библиотека, Молодёжный клуб д. Заямное, Заямновская сельская библиотека, Слободской сельский клуб-библиотека, Яблоновский сельский клуб-библиотека.

Памятные исторические места 
 Обелиск в деревне Заямное воинам и партизанам павшим во время Великой Отечественной войны.

Достопримечательности 

 Озеро у деревни Стецки платное для рыбалки
 Река Неман

См. также 
 Столбцовский район

Примечания

Ссылки 
 Столбцовский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Столбцовского района